Weißenöd ist der Ortsname von

 Weißenöd (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weißenöd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern